Dorfkirche Uetz steht für:
 Dorfkirche Uetz (Tangerhütte), im Ortsteil Uetz der Stadt Tangerhütte im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Uetz (Uetz-Paaren), im Ortsteil Uetz-Paaren der Stadt Potsdam in Brandenburg